Константин Владимирович Снегирёв (24 мая 1871, Москва— 6 октября 1934, там же) — русский врач-окулист, доктор медицины, профессор, коллежский секретарь, приват-доцент Московского университета. Персонаж из романа донского писателя Михаила Шолохова «Тихий Дон» (Книга первая. Часть третья. Глава XXI, XXIII).

Биография 
Родился Константин Владимирович 24 мая 1871 в Москве. Отец — Владимир Фёдорович Снегирёв, русский врач-гинеколог, основоположник научной гинекологии в России. Константин Владимирович Снегирёв — ординатор Алексеевской больницы (ныне Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца), приват-доцент, профессор (с 1925 года) Московского университета, с 1902 года был врачом Московского Художественного театра имени М. Горького. Является автором двадцати пяти научных работ, принимал участие в основании «Русского офтальмологического журнала».

В 1914 году из-за болезни глаз девятилетний Михаил Шолохов был на лечении в Москве, в глазной клинике доктора К. В. Снегирева. В. В. Васильев об этом пишет: «Речь идёт о Константине Владимировиче, коллежском секретаре, приват-доценте, враче, сыне В. Ф. Снегирёва, основоположника научной гинекологии в России, державшем глазную клинику, которая носила название глазной лечебницы Снегирёва и находилась в Колпачном переулке («Вся Москва» на 1914 год. М., 1914). В названную лечебницу летом 1914 г. отец привез с Дона и будущего автора романа с болезнью глаз. Портрет Снегирёва в произведении — «Красивый, с подстриженной бородкой», — видимо, отражает впечатление, произведенное доктором на девятилетнего Шолохова».

Константин Владимирович Снегирёв — персонаж, реальное историческое лицо, изображённое в романе известного писателя Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон», доктор, хозяин глазной лечебницы в Москве: «...Приехали ночью. Тяжело раненных выносили на носилках; те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал:

— Глазная лечебница доктора Снегирева! Колпачный переулок...», «К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик. Таких неуютных стриженых садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье (а в том году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и самим себе и друг другу...».

Скончался Снегирёв Константин Владимирович 6 октября 1934 в Москве, похоронен на Введенском кладбище (5 уч.).

См. также 
 Доходный дом А. П. Снегирёвой

Литература 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — С. 1124. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Снегирёв, Константин Владимирович
 Доходный дом А. П. Снегирёвой
 Больница доктора медицины К. В. Снегирёва

Учёные по алфавиту
Учёные Российской империи
Врачи по алфавиту
Врачи Российской империи
Офтальмологи по алфавиту
Офтальмологи Российской империи
Преподаватели Московского университета
Персонажи по алфавиту
Персонажи Михаила Шолохова
Похороненные на Введенском кладбище